Il Pub Rock fu un movimento musicale nato verso i primi anni settanta, incentrato attorno al nord di Londra e sud est di Essex, particolarmente Canvey Island e Southend on Sea.

In un certo senso, il fenomeno britannico del Pub Rock degli anni settanta non era molto diverso dal roots rock, e consisteva praticamente in band che suonavano rock & roll, country rock e blues nei locali e pub dell'Inghilterra. Ma vi era qualche differenza sostanziale soprattutto nel metodo. 
Le maggiori band pub rock come Brinsley Schwarz, Ducks Deluxe, Bees Make Honey, Ace, Dr. Feelgood connotavano influenze folk-rock, blues, country-rock, e rock & roll tradizionale. 
Questo genere sorse in contrasto col glam rock, hard rock, e prog rock che dominavano le classifiche britanniche. Conseguentemente, i gruppi avevano problemi a trovare posti per esibirsi, e crearono così un circuito suonando in locali nascosti sparsi per l'Inghilterra. 

Il pub rock fu inoltre un movimento che ispirò e pose le basi per il punk rock, infatti molti esponenti del pub rock inclusi Nick Lowe dei Brinsley Schwarz, Joe Strummer dei 101'ers, Elvis Costello dei Flip City, Ian Dury e Graham Parker dei Kilburn & the High Roads diventarono importanti esponenti del neonato punk rock e della successiva new wave dopo che la scena pub rock andò sbiadendosi verso la seconda metà dei settanta.

Gruppi musicali Pub Rock
 101'ers
 Ace
 Bees Make Honey
 Brinsley Schwarz
 Chilli Willi & the Red Hot Peppers
 Dr. Feelgood
 Nine Below Zero
 Ducks Deluxe
 Eddie & the Hot Rods
 Eggs over Easy
 Help Yourself
 Kilburn & the High Roads
 Nick Lowe
 Graham Parker
 Charlie & The Wide Boys
 Elvis Costello
 Ian Dury
 Dave Edmunds
 Ian Gomm
 Ernie Graham
 Frankie Miller
 Brinsley Schwarz

Voci correlate 
Rock & roll
Proto-punk
Punk rock
Origini del punk rock
Country rock
Folk rock
Blues rock
Blues
New wave (musica)
Roots rock

Collegamenti esterni